Die Abkürzungen M42, M 42 bzw. M-42 bezeichnen:

 M 42 oder NGC 1976, ein astronomisches Objekt, siehe Orionnebel
 M42 (Objektivanschluss), hauptsächlich für Spiegelreflexkameras
 M42 (Stahlhelm), einen deutschen Stahlhelm aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
 M42 Duster, einen Flakpanzer der US-Armee und der Bundeswehr 
 M42 (Panzerbefehlswagen), einen italienischen Panzerbefehlswagen 
 United Defense M42, eine amerikanische Maschinenpistole  
 BMW M42, einen Benzinmotor der Bayerischen Motoren Werke
 M42 motorway, eine britische Autobahn
 M-42 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan

M42